Список святых, канонизированных римским папой Пием XI во время его понтификата с 1922 по 1939 год. За семнадцать лет папа канонизировал 34 святых, в том числе группу из восьми Канадских мучеников.

Комментарии

Ссылки 
 Canonized by Pope Pius XI
 Saints. Pius XI (1857—1939)

Пий XI
Списки:Католицизм